Die Parlamentswahl in Kambodscha 1993 (Wahlen zur ersten kambodschanischen Nationalversammlung) wurde vom 23. bis 28. Mai 1993 durchgeführt. Sie ergaben ein hung parliament, in dem keine Partei die absolute Mehrheit erreichte. Die meisten Sitze (58 der 120) gewann die FUNCINPEC. Die Wahlbeteiligung betrug 89,56 %. Die Wahlen wurden von der United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) durchgeführt, die während der Wahlen und bis November 1993 eine Friedenstruppe in Kambodscha unterhielt.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Kambodscha
1993